Banco Comercial e de Investimentos — banco moçambicano
 Banco de Comércio e Indústria — instituição financeira angolana
 Interface cérebro-computador — referida em inglês pela sigla "BCI"
 Língua baúle — idioma cujo código no ISO 639-3 é "bci"

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas